U18-Världsmästerskapet i ishockey för damer 2018 var det elfte U18-Världsmästerskapet i ishockey för damer. Toppdivisionen spelades i Dmitrov, Ryssland, under perioden 6–13 januari 2018. USA blev världsmästare efter finalseger mot Sverige. Det var första gången någonsin som en final i mästerskapet inte spelades mellan USA och Kanada.

VM i de lägre divisionerna avgörs på andra orter och under andra speldagar.

 Division I A spelades i Asiago, Italien, under perioden 8–14 januari 2018.
 Division I B spelades i Krynica-Zdrój, Polen, under perioden 6–12 januari 2018.
 Division I B Kval spelades i Mexico City, Mexiko, under perioden 30 januari–4 februari 2018.

Toppdivisionen 
Toppdivisionen spelades i Dmitrov, Ryssland, under perioden 6–13 januari 2018.

Gruppspel

Grupp A 

1 Inbördes möte: Kanada-Ryssland 2-3.

Grupp B

Nedflyttningsmatcher (bäst av 3) 

Schweiz kvalificerat för toppdivisionen 2019 efter 2–0 i matcher. Tyskland nedflyttat till division I A 2019.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Division I A 
Division I A spelades i Asiago, Italien, under perioden 8–14 januari 2018.

Slutställning

Division I B
Division I B spelades i Krynica-Zdrój, Polen, under perioden 6–12 januari 2018.

Slutställning

Division I B Kval 
Division I B Kval spelades i Mexico City, Mexiko, under perioden 30 januari–4 februari 2018.

Slutställning

Källor 

2018 i Ryssland
2018 i Italien
2018 i Polen
2018 i Mexiko
Internationella ishockeytävlingar i Ryssland
Internationella ishockeytävlingar i Italien
Internationella ishockeytävlingar i Polen
Internationella ishockeytävlingar i Mexiko
Ishockeysäsongen 2017/2018
Sportevenemang i Mexico City
Mexico City under 2000-talet